Боровская — топоним и антропоним, женская форма русской фамилии .

Топонимы 
 Белоруссия
 Боровская — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Россия
 Боровская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Боровская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Боровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Боровская — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Боровская — деревня в Усть-Цилемском районе Коми.
 СССР
 
 Украина
 Боровская Андреевка — село, Першотравневый сельский совет, Боровский район, Харьковская область.
 Боровская-Южная — остановочный пункт Южной железной дороги у села Боровая Змиевского района.

Носительницы фамилии 
 Боровская, Александра Алексеевна — советский монтажёр фильмов.
 Боровская, Анна Мария (1928—2010) — польский общественный деятель.
 Боровская, Марина Александровна (род. 1964) — российский учёный-экономист, с 2018 года — заместитель министра науки и высшего образования.

См. также 
 Боровская модель атома
 Боровская модель химической связи
 
 Калужская и Боровская епархия